L'aire urbaine de Saint-Girons est une aire urbaine française centrée sur la ville de Saint-Girons.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Saint-Girons est composée de  communes, donc 38 situées dans l'Ariège et une dans la Haute-Garonne.

Quatre communes font partie de l'unité urbaine de Saint-Girons

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Saint-Girons remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Saint-Girons selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2017 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de l'Ariège
 Couserans

Références 

Saint-Girons
Saint-Girons (Ariège)